Антонио Кинтана Симонетти (; 1919 — 1993) — кубинский архитектор и педагог, почётный член Академии художеств СССР (1983).

Биография 
В 1944 году окончил школу архитектуры Гаванского университета. Приобрёл известность в 1950-е годы благодаря крупным общественным постройкам. В зданиях сочетал рациональность планов с геометрической пластикой объёмов. Преподавал в своёй альма-матер, профессор.

Основные проекты и постройки 
 Здание Стоматологического общества в Гаване (1952—1954, совм. с А. Пересом Беато и М. Рубио)
 Здание Медицинского центра (1956—1958; совм. с А. Пересом Беато и М. Рубио)
 реконструкция курорта Варадеро (1959—1961)
 Городок строителей (1960—1961, совм. с Т. Асканьо)
 реконструкция  (1964—1965)
 17-этажный экспериментальный жилой дом (набережная Малекон, 1971, совм. с А. Родригесом)
 Парк отдыха имени В. И. Ленина (1972)
 Дворец конгрессов (1979, совм. с Э. Ассе)

Примечания

Литература 
 
 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 4-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — с. 577

Ссылки 

Выпускники Гаванского университета
Архитекторы Гаваны
Архитекторы Кубы
Почётные (иностранные) члены Академии художеств СССР